Километро Сеис има више значења:

 Километро Сеис (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Километро Сеис (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Километро Сеис (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Километро Сеис (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Километро Сеис, Рамон Рока (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику